Marschall Vorwärts steht für:

 Marschall Vorwärts, Beiname von Gebhard Leberecht von Blücher (1742–1819), deutscher Generalfeldmarschall
 Marschall Vorwärts (1932), deutscher Film von Heinz Paul